Phrase (über lateinisch  aus  „Redeweise, Ausdruck“) bezeichnet:

 Phrase (Linguistik), eine syntaktische Einheit
 Redewendung, eine geprägte bildliche Sprachform
 Slogan, eine prägnant feststehende Aussage 
 Gemeinplatz, eine begrifflich nicht definierte Stereotype
 Stichwort (Dokumentation), das aber aus mehreren Wörtern besteht und bei Suchmaschinen zwischen Anführungszeichen gesetzt werden muss

 Phrase (Musik), eine musikalische Einheit

Siehe auch:
 Phraseologismus (Phrasem)
 Phrasenstrukturgrammatik